Tarsus kan vara:

 Tarsus – en stad i Kilikien i södra Turkiet
 Tarsus – det anatomiska partiet mellan smalbenet och foten, se vrist
 Tarsus Academy – en fiktiv organisation i spelet Deus Ex: Invisible War